Oelmann ist der Familienname folgender Personen:

Franz Oelmann (1883–1963), deutscher Archäologe
Katja Oelmann (* 1945), deutsche Hörspielautorin

Siehe auch:
 Oehlmann
 Öhlmann